2 miejscowości w Polsce:
 Lubiczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda
 Lubiczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa